Néferhotep est un nom égyptien de l'Antiquité.

Pharaons 

 Néferhotep , vingt-septième roi égyptien de la 
 Néferhotep , trente-huitième (?) roi égyptien de la 
 Néferhotep , cinquante et unième roi égyptien de la

Dignitaires

Sépultures dans la vallée des nobles 

 Néferhotep, chef des ouvriers dans la Place de Vérité, fils de Nebnéfer, qui vivaient à la fin de la , début de la , enterrés ensemble dans la tombe thébaine TT6
 Néferhotep, enterré dans la tombe TT49
 Néferhotep, père divin d'Amon-Rê, fils d'Amenemonet, également père divin d'Amon, enterré dans la tombe TT50
 Néferhotep, dit le Jeune, fils de Nebnéfer et petit-fils de Néferhotep, enterré dans la tombe TT216

Chapelles-cénotaphes sur la « Terrasse du Grand Dieu » près du temple d'Osiris à Abydos 

 Néferhotep, harpiste, dont la stèle a été déposée par son ami Nebsoumenou, porteur de briques, dans la chapelle d'Iki, supérieur des prêtres

Autres 

 Néferhotep, prêtre-scribe, dont un papyrus de son livre des morts est conservé au musée Czartoryski à Cracovie
 Néferhotep, fils de Naunakhte, connu par un papyrus-testament décrivant les dernières volontés d'une femme qui le renie
 Néferhotep, scribe de la grande enceinte de la 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité